Bierschenk ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Bierschenk (* 1961), deutscher Kameramann
 Daniel Theodor Bierschenk (1838–1906), Abgeordneter des Provinziallandtages Hessen-Nassau 
 Friedrich Bierschenk (1907–1974), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Hans Bierschenk (1923–1988), deutscher Offizier (NVA), Direktor des Deutschen Armeemuseum
 Oliver Bierschenk (* 1975), deutscher Theaterregisseur
 Theodor Bierschenk (1908–1996), deutscher Lehrer, Politiker und Vertriebenenfunktionär 
 Thomas Bierschenk (* 1951),  deutscher Ethnologe
 Tom Bierschenk (* 2002), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Bierschenck